Диво — ледниковое, подпруженное озеро в Смоленской области России в Демидовском районе, деревне Диво. Через протоку соединено с озером Акатовское, принадлежит бассейну реки Каспли. Берега высокие, местами песчаные. На озере создана туристско-рыболовная база. Дно неровное. Памятник природы.

Ссылки 
 
 

Бассейн Каспли
Озёра Демидовского района Смоленской области
Памятники природы Смоленской области